Bieg na 100 metrów kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytuł mistrzowski obroniła Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 11,33 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodniczek z minimum, kolejne lekkoatletki zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Wyniki

Eliminacje 
Awans: Pierwsze trzy z każdego biegu (Q) i trzy z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr:
Bieg 1: +0,5 m/s, Bieg 2: -1,3 m/s, Bieg 3: -1,2 m/s, Bieg 4: +2,3 m/s, Bieg 5: -1,6 m/s, Bieg 6: +1,5 m/s, Bieg 7: -0,5 m/s

Półfinały 
Awans: Pierwsze dwie z każdego biegu (Q) i dwie z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Wiatr: Bieg 1: +0,5 m/s, Bieg 2: +0,9 m/s, Bieg 3: -0,2 m/s.

Finał 
Wiatr: -0,3 m/s.

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 100 metrów kobiet